Хронограф — годинник з можливістю фіксації інтервалів часу.
 Хронограф (книга) — зведений виклад всесвітньої історії у середньовіччі.
 Хронограф — прилад, який використовується для вимірювання швидкості кулі, випущеної пістолетом, чи іншою стрілецькою зброєю.

Посилання